Velika nagrada Francije 1933 je bila druga neprvenstvena dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1933. Odvijala se je 11. junija 1933 na dirkališču Autodrome de Linas-Montlhéry.

Rezultati

Dirka

|-
! 1
| 32
|  Giuseppe Campari
| Privatnik
| Maserati 8C-3000
| 40
| 3:48:45.4
| 13
|-
! 2
| 26
|  Philippe Étancelin
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 40
|
| 11
|-
! 3
| 18
|  George Eyston
| Bernard Rubin
| Alfa Romeo Monza
| 40
|
| 8
|-
! 4
| 52
|  Raymond Sommer
| Privatnik
| Maserati 8C
| 40
| 
| 19
|-
! 5
| 46
|  Guy Moll
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 40
| 
| 17
|-
! 6
| 8
|  Julio Villars
| Equipe Villars
| Alfa Romeo Monza
| 40
| 
| 4
|-
! Ods
| 38
|  Piero Taruffi
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo Monza
| 25
| Prenos
| 7
|-
! Ods
| 12
|  Goffredo Zehender
| Officine A. Maserati
| Maserati 8C
| 19
| Vzmetenje
| 6
|-
! Ods
| 2
|  Earl Howe
| Privatnik
| Bugatti T51
| 19
| Poškodba
| 1
|-
! Ods
| 6
|  Juan Zanelli
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 19
| 
| 3
|-
! Ods
| 4
|  Pierre Felix
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 17
| Motor
| 2
|-
! Ods
| 22
|  Stanisłas Czaykowski
| Privatnik
| Bugatti T54
| 8
| Menjalnik
| 9
|-
! Ods
| 24
|  Pierre Bussienne
| Privatnik
| Bugatti T51
| 5
| Menjalnik
| 10
|-
! Ods
| 42
|  Louis Chiron
| Scuderia C/C
| Alfa Romeo Monza
| 5
| Zadnje vpetje
| 15
|-
! Ods
| 10
|  Tazio Nuvolari
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo Monza
| 5
| Zadnje vpetje
| 5
|-
! Ods
| 28
|  Karl Waldthausen
| Equipe Villars
| Alfa Romeo Monza
| 4
| Motor
| 12
|-
! Ods
| 48
|  Jean-Pierre Wimille
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 2
| Menjalnik
| 18
|-
! Ods
| 44
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 0
| Motor
| 16
|-
! Ods
| 36
|  Jean Gaupillat
| Privatnik
| Bugatti T51
| 0
| Motor
| 14
|-
! DNS
| 14
|  Baconin Borzacchini
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo Monza
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1933
Sezona Velikih nagrad 1933